YMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manitouwadge (Ontario) (Canada)